Wesołowo ist ein polnischer Ortsname:
 Wesołowo (Mikołajki), untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1929: Wessolowen, 1929 bis 1945: Wesselhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Wesołowo (Purda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wessolowen, 1938 bis 1945: Frohwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Wesołowo (Węgorzewo) im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Groß Wessolowen, 1938 bis 1945: Raudensee, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Wesołowo (Wielbark) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wessolowen, 1938 bis 1945 Fröhlichshof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Wesołowo, untergegangener Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wessolowen, 1938 bis 1945 Kleinfronicken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Wesołowo (Płośnica), untergegangener Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Wessolowo, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wesołowo (Dąbrowa Białostocka) im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Wesołowo (Szypliszki) im Powiat Suwałki, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Wesołów